Доналд има више значења:
 Доналд (Вашингтон)
 Доналд (Орегон)